Martínovka (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Martínovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Martínovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia